San Juan Hill steht für:

 San Juan Hill (Manhattan), Viertel in Manhattan, New York City, Vereinigte Staaten
 San Juan Hill (Kuba), Hügelgelände bei Santiago de Cuba, Kuba
 Schlacht von San Juan Hill, Schlacht im Spanisch-Amerikanischen Krieg (1898), siehe Rough Riders #Schlacht vom San-Juan-Hügel